Die Boxkämpfe im Halbmittelgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 28. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 
Für die große Überraschung der Boxwettkämpfe sorgte der Westdeutsche Dieter Kottysch. Kottysch erwischte eine gute Auslosung. Die Favoriten eliminierten sich bereits zu Beginn gegenseitig, so besiegte Waleri Tregubow aus der UdSSR den Amerikaner Reggie Jones. In der nächsten Runde schied jedoch Tregubow selbst gegen den jungen Briten Alan Minter aus. Das Halbfinale zwischen Kottysch und Minter war einer der umstrittensten Kämpfe. So stimmten zwei der Punktrichter für Kottysch und zwei für Minter. Der fünfte Punktrichter hatte den Kampf mit 59:59 gewertet, sprach aber dem Deutschen den Vorteil zu, sodass dieser ins Finale einzog. Dort traf Kottysch auf den Polen Wiesław Rudkowski, der sich unter anderem gegen den Silbermedaillengewinner von 1968 Rolando Garbey aus Kuba durchsetzen konnte. Rudkowski unterlag mit 2:3, nachdem er unter anderem durch eine Verletzung am Auge behindert worden war. Nach der Medaillenzeremonie gab Kottysch sein Karriereende bekannt.

Ergebnisse

Oberere Hälfte 1

Oberere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 

Halbmittelgewicht